Епархия Жакмеля () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Жакмель, Гаити. Епархия Жакмеля входит в митрополию Порт-о-Пренса. Кафедральным собором епархии Жакмеля является церковь Святых Филиппа и Иакова в городе Жакмель.

История 
25 февраля 1988 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу «Expeditioris evangelizationis», которой учредил епархию Жакмеля, выделив её из архиепархии Порт-о-Пренса.

Ординарии епархии 
 епископ Guire Poulard (25.02.1988 — 9.03.2009) — назначен епископом Ле-Ке;
 епископ Launay Saturné (28.04.2010 — по настоящее время).

Статистика 
На конец 2006 года из  человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись  человек, что соответствует 65,0% от общего числа населения епархии.

|-
| 1990 || 304.287 || 405.716 || 75,0 || 19 || 14 || 5 || 16.015 ||  || 14 || 39 || 12
|-
| 1999 || 310.760 || 478.092 || 65,0 || 25 || 18 || 7 || 12.430 ||  || 17 || 46 || 20
|-
| 2000 || 314.490 || 483.830 || 65,0 || 31 || 22 || 9 || 10.144 ||  || 19 || 52 || 21
|-
| 2001 || 320.780 || 493.507 || 65,0 || 29 || 22 || 7 || 11.061 ||  || 17 || 51 || 22
|-
| 2002 || 327.196 || 503.372 || 65,0 || 41 || 36 || 5 || 7.980 ||  || 15 || 47 || 22
|-
| 2003 || 333.740 || 508.406 || 65,6 || 46 || 38 || 8 || 7.255 ||  || 19 || 42 || 22
|-
| 2004 || 334.180 || 510.461 || 65,5 || 38 || 26 || 12 || 8.794 ||  || 20 || 37 || 25
|-
| 2006 || 331.667 || 510.257 || 65,0 || 50 || 39 || 11 || 6.633 || 1 || 19 || 40 || 25
|}

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Expeditioris evangelizationis

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Гаити